Нурмухамед Бозжанов (октябрь 1906 — 16 декабря 1944) — советский государственный и партийный деятель, председатель Верховного Совета Казахской ССР (1939—1944), первый секретарь Алма-Атинского обкома КП Казахстана (1944).

Биография 
С 1919 до 1925 года батрачил. В 1925—1926 годах — слушатель Кустанайской окружной школы советского и партийного строительства. В 1931—1932 годах обучался на курсах партийного актива.

С октября 1926 по 1929 год работал инструктором Карабалык районного комитета Союза сельскохозяйственных рабочих (Кустанайский округ).

В 1928 году вступил в ВКП(б). В 1929—1930 гг. — ответственный секретарь Карабалыкского районного комитета ВЛКСМ Кустанайского округа.

Затем до 1931 года — инструктор районного комитета ВКП(б) Казакской АССР, заместитель председателя Джетыгаринского райколхозсоюза. В 1931 году назначен секретарём парткома (или партколлегии?) Карабалыкской районной контрольной комиссии Рабоче-крестьянской инспекции.

В 1932—1933 годах — секретарь комитета ВКП(б) Октябрьского овцесовхоза № 8.

В 1933—1934 годах работал заведующим Оргделом Октябрьского районного комитета ВКП(б), затем в 1934 г. назначен вторым секретарём Каратальского районного комитета ВКП(б) (Алма-Атинская область).

Позже переведен на должность второго секретаря Кастекского районного Совета Алма-Атинской области.

С 1934 по 1935 год — председатель исполнительного комитета Кастекского районного Совета Алма-Атинской области.

В 1935—1938 учился в Казахском институте марксизма-ленинизма.

С 1938 по 1939 год — второй секретарь Северо-Казахстанского областного комитета КП (б) Казахстана.

В 1939 году переведен заместителем заведующего Организационно-инструкторским отделом ЦК КП(б) Казахстана, затем в том же году — заместителем заведующего Отделом кадров ЦК КП(б) Казахстана.

С 25 сентября 1939 по 16 декабря 1944 работал председателем Верховного Совета Казахской ССР.

Одновременно, с сентября 1944 года до дня смерти — первый секретарь Алма-Атинского областного комитета КП(б) Казахстана.

Трагически погиб. Похоронен на Центральном кладбище Алма-Аты.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени

Литература 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. — Алматы, 2008.
 Краткий биографический словарь. 2014.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Председатели Верховного Совета Казахской ССР
Первые секретари Алма-Атинского обкома КП Казахстана
Вторые секретари Северо-Казахстанского обкома КП Казахстана
Председатели районных исполкомов СССР
Функционеры ВЛКСМ
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты